ПМД-6 — советская противопехотная мина нажимного действия. Была принятна на вооружение в конце 1930-х годов. Активно использовалась частями Красной Армии на всем протяжении Второй мировой войны. Была снята с вооружения в 1949 году.

Конструкция 

Состоит из деревянного (реже фанерного, шиферного, или жестяного) корпуса, тротиловой шашки весом 0,2 кг (реже используется французская смесь), a также взрывателя серии МУВ или УВГ с "Т"-образной боевой чекой и запалом МД-5 или МД-2. Крышка мины соединена с корпусом шарнирно и является нажимным датчиком цели. Деревянный корпус в целях лучшей сохранности при производстве покрывали олифой или вываривали в масле.

Внутри мины установлена 200-граммовая шашка тротила или французской смеси. Модификация мины ПМД-6ф снаряжалась порошкообразным тротилом, который предварительно засыпался в стеклянный флакон.

После Второй мировой войны мину модернизировали. У ПМД-6М к внутренней поверхности крышки прибита одним концом металлическая пластинка, а другой её конец упирается в гильзу взрывателя. Для подрыва мины требуется усилие уже в 6-28 кг, что делает её более безопасной при минировании.

ПМД-6, как и её модификации, при обезвреживании крайне опасна и поэтому при разминировании уничтожается на месте путём подрыва рядом заряда ВВ или минным тралом.

Тактико-технические характеристики 

 Tип — противопехотная фугасная нажимного   действия
 Материал корпуса — дерево
 Масса, кг — 0,580
 Масса ВВ (тротил или французская смесь), кг — 0,2
 Длина, см — 20,2
 Ширина, см — 9,6
 Высота, см — 3,8
 Тип датчика цели — нажимной
 Размеры датчика цели, см — 20 на 9,6
 Усилие срабатывания, кг — 1,0-12,0
 Температурный диапазон применения — -40°C - +50°C
 Применяемый взрыватель (с Т-образной чекой) — УВ или УВГ с капсюль-детонатором №8, МУВ с запалом МД-2
 Неизвлекаемость — нет
 Необезвреживаемость — нет
 Самоликвидация/самонейтрализация — нет/нет
 Срок боевой работы — не определялся

Варианты 
 ПМД-7
 ПМД-57

Примечания

Литература 

 Руководство по материальной части средств инженерного вооружения. Средства минирования и разминирования  — М.: Военное издательство МО СССР, 1963.
 Инженерные боеприпасы. Руководство по материальной части и применению. Книга первая. — М.: Военное издательство МО СССР, 1976.
   Противопехотные деревянные мины ПМД-6, ПМД-7 и ПМД-7Ц. — М.: Военное издательство НКО СССР, 1942.
 Brassey's Essential Guide To Anti-Personnel Landmines, Recognizing and Disarming, Eddie Banks, ISBN 1-85753-228-7
 Jane's Mines and Mine Clearance 2005-2006
 TM 5-223, Foreign Mine Warfare Equipment

Ссылки 

 Противопехотная мина ПМД-6 на сайте www.saper.etel.ru
 Противопехотная мина ПМД-6 на сайте www.yro03.narod.ru 
 Противопехотная мина ПМД-6 на сайте eragun.org 

Мины СССР
Противопехотные мины